«Терминатор: Битва за будущее» ( — Терминатор: Хроники Сары Коннор) — фантастический телесериал по мотивам киносаги о «Терминаторе». По сюжету является продолжением фильма «Терминатор 2». Всего было снято два сезона; проект был заморожен из-за невысоких рейтингов второго сезона при показе в США, не оправдавших бюджет.

Главные герои — Сара Коннор и её сын Джон. Они вновь сталкиваются с терминатором, который явился из будущего, чтобы убить Джона. Но на защиту Джона из будущего прислана Камерон — терминатор в облике девушки, которая хорошо умеет подражать поведению человека и, по её словам, может испытывать некоторые чувства и эмоции. Она сообщает Коннорам, что «Скайнет» всё-таки был создан и  состоялся 21 апреля 2011 года. Трое героев — Сара, Джон и Камерон пытаются вычислить создателя Скайнет и пресечь его разработки; параллельно за ними охотятся киборги, ФБР и полиция.

Сюжет 

События сериала начинаются в 1999 году, спустя несколько лет после окончания событий фильма «Терминатор 2». Сара и Джон пытаются жить нормальной жизнью, пока снова не появляются два терминатора — один, чтобы убить их, и второй — чтобы охранять. Джону не нравится его постоянная жизнь в бегах, и он просит Сару попробовать ещё раз изменить будущее и предотвратить создание «Скайнет».

Актёры и роли

Главные персонажи 
 Лина Хиди в роли Сары Коннор: Сара Коннор — одна из основных персонажей вселенной Терминатора. Она является матерью Джона Коннора, человека, который однажды возглавит Сопротивление в войне против Скайнета. Однако власти считают её опасной для общества. Создатель телесериала Джош Фридман просмотрел на эту роль более 300 актрис и описывал подходящую ему как «ту, которая воплотит дух оригинальной Сары (в исполнении Линды Хэмильтон), и ту которая будет смотреться в этой роли правдоподобно, а не просто очередную гламурную голливудскую актриску». После того как друг посоветовал Фридману английскую актрису Лину Хиди, Джош просмотрел её записи и подумал, что она хорошо подойдет на эту роль, являясь «очень жёсткой женщиной».(На русский язык роль дублировала Людмила Шувалова).
 Томас Деккер в роли Джона Коннора: Джон Коннор — сын Сары и будущий лидер Сопротивления. В пилотном эпизоде ему 15 лет, однако в последнем эпизоде первого сезона ему исполняется 16. На протяжении сериала Джон борется со своими чувствами к Камерон, которая, несмотря на внешнее сходство с человеком, является киборгом. Деккер проходил кинопробы и был избран на роль Джона уже после того, как Лина Хиди была утверждена на роль Сары. Деккер описывал свою роль как «продолжение персонажа Эдди Фёрлонга», но «повзрослевшего и более хмурого».(На русский язык роль дублировал Михаил Тихонов).
 Саммер Глау в роли Кэмерон / Эллисон Янг: Кэмерон является перепрограммированным терминатором, которого из 2027 года прислал Джон Коннор для собственной защиты. Её модель и точные характеристики были описаны в книге Terminator Vault: The Complete Story Behind the Making of The Terminator and Terminator 2: Judgment Day как Т-900 Класс TOK715, она может испытывать эмоции и подражать человеческому поведению (включая робкий юмор) гораздо лучше модели Т-800, а также, впервые для терминаторов, она может плакать и принимать пищу. Имя Кэмерон она получила от создателей сериала в дань уважения Джеймсу Кэмерону, сценаристу и режиссёру первых двух частей фильма. Саммер не видела фильмов из серии Терминатора до приглашения принять участие на пробы как Камерон Филлипс, чья истинная роль в сюжете сериала первоначально держалась в секрете, но потом было объявлено о том, что Камерон будет терминатором из будущего, присланным для защиты Джона Коннора. Саммер не представляла себя в роли машины из будущего, но благодаря настойчивости родителей всё же поехала на прослушивание. Как она сама говорила в одном из интервью, «её прослушали несколько раз, и, о чудо, она здесь, хотя она думала, что среди других актрис будет выглядеть белой вороной и никаких шансов у неё не будет». Джош Фридман изначально хотел видеть Саммер в роли Камерон. Играя Кэмерон, Глау отметила, что она была «обеспокоена» этой ролью, потому что для неё было вызовом сбалансировать качества робота и человека в одном персонаже. Играя терминатора, она старалась стереть четкую грань между человеком и машиной. В четвёртом эпизоде второго сезона показана история происхождения Кэмерон. До того, как быть пойманной и перепрограммированной, она скопировала внешность и воспоминания реальной девушки — бойца Сопротивления Эллисон Янг.(На русский язык роль дублировали: Полина Щербакова (первый сезон), Ольга Шорохова (второй сезон).
 Брайан Остин Грин в роли Дерека Риза: Солдат Сопротивления, присланный в прошлое будущим Джоном Коннором. Является старшим братом Кайла Риза и дядей Джона. Дерек знает Кэмерон в будущем, но все равно не доверяет ей до такой степени, что становится параноиком в её присутствии. Однако на протяжении сериала его отношение к ней начинает меняться в положительную сторону. Дерек впервые появляется в середине первого сезона и становится регулярным персонажем второго сезона. В предпоследнем эпизоде телесериала Дерек умирает от выстрела в голову, совершённого терминатором, который пришел убить Саванну Уивер. Но в следующем, последнем эпизоде второго сезона, Джон Коннор, переместившись в пост-апокалиптическое будущее в поисках Джона Генри, встречает там Дерека, того самого, которого он видел ещё 11—12-летним мальчиком в 9 эпизоде первого сезона.(На русский язык роль дублировали: Борис Шувалов (первый сезон), Петр Иващенко (второй сезон).
 Ричард Ти Джонс в роли Джеймса Эллисона: Агента ФБР, который преследовал Конноров по обвинению в убийстве Майлза Дайсона. Узнав, что терминаторы существуют, прекратил преследование и уволился из бюро. Его затем наняла на должность начальника охраны Кэтрин Уивер, президент корпорации «Зейра» (, ), и попросила его обучить Джона Генри (человеческого представления ИИ «Вавилон», развитого из «Турка») человечности.(На русский язык роль дублировал Владимир Герасимов).
 Гаррет Диллахант в роли «Кромарти» / «Джона Генри» / Джорджа Ласло: Терминатор модели Т-888, посланный убить Джона. После уничтожения его чипа, Эллисон отдал тело Уивер, которая сделала его аватаром ИИ по имени Джон Генри он является ядром проекта «Вавилон» и напрямую контролирует систему в штаб-квартире корпорации Zeira, он был назван доктором Бойдом Шерманом, так как он помогал в разработке искусственного интеллекта в честь народного героя 19 века Джона Генри, который победил машину, но не смог предотвратить прогресс. В пилотном эпизоде роль Кромарти исполнил Оуайн Йомен.(На русский язык роль дублировал Александр Новиков).
 Ширли Мэнсон в роли Кэтрин Уивер: Терминатор модели T-1001, убивший и принявший облик президента корпорации «ЗейраКорп». По собственной воле предала «Скайнет» и отправилась в прошлое с целью создать аналог «Скайнета» для борьбы с ним. Воспитывает Саванну, дочь настоящей Кэтрин. Работает с Эллисоном, не подозревающим о её сущности.
 Стефани Джейкобсен в роли Джесси Флорес: Австралийская морячка, девушка Дерека. Прибыла из более мрачного будущего, в котором Джон замкнулся в себе и перестал разговаривать со всеми бойцами Сопротивления, кроме Кэмерон. Хотела рассорить Джона и Кэмерон в прошлом, чтобы это будущее не произошло. Использовала Райли, рассчитывая, что Кэмерон сочтет её угрозой и убьёт, но в итоге Райли поняла мотив своей наставницы, и Джесси убила её сама. Джон и Дерек быстро обо всём догадались (а Джон даже сообщил ей, что её план всё равно бы провалился), и Риз убил её.
 Ливэн Рамбин в роли Райли Доусон: Девушка, которую Джесси привела с собой из будущего для того, чтобы не дать сблизиться Джону и Кэмерон. Постепенно влюбилась в Джона по-настоящему. Считала Джесси своей второй матерью, но в итоге узнала, что была просто пушечным мясом, и отказалась далее помогать ей. Джесси застрелила её, чтобы завершить свой план, но множественные синяки от самозащиты выдали её.
 Дин Уинтерс в роли Чарли Диксона: Врач, бывший жених Сары.

Описание сезонов 

Телекомпания FOX в 2009 году поставила точку в развитии сюжета сериала. Как сообщает Entertainment Weekly, из-за крайне низкого рейтинга последних серий второго сезона, руководство FOX приняло решение отказаться от съемок и продолжения третьего сезона.

На данный момент съёмки сериала закончены. Всего снято 2 сезона, с общим количеством эпизодов 31.

Интересные факты 
 В первой серии Кэмерон говорит Джону Коннору «Come with me if you want to live», эта фраза звучала при схожих обстоятельствах в первых двух фильмах серии.
 Это первый и единственный проект серии, в котором появляются персонажи: Кэмерон Филлипс, Дерек Риз, Т-888 и T-1001.
 Персонаж «Кэмерон» — дань уважения Джеймсу Кэмерону, который написал и снял первые два фильма «Терминатор».
 Дин Норрис также снимался в фильме «Терминатор 2: Судный день» в роли командира спецназа в Кибердайн.
 Во время флешбэк-сцены Дерека Риза в будущем мы узнаем, что Энди Гуд настолько стыдился своего участия в создании Skynet, что начал использовать псевдоним William «Billy» Wisher. Уильям Уишер — давний сотрудник Джеймса Кэмерона, создателя / режиссера фильмов «Терминатор». Вишер также стал соавтором сценария для Терминатор 2: Судный день (1991).
 Агент ФБР Эллисон назван в честь Харлана Эллисона, автора научной фантастики, чья работа над идеей, подобной истории Терминатора, была зачислена в первом фильме Терминатора.
 Лена Хиди — вторая актриса, сыгравшая Сару Коннор, сменив Линду Хэмилтон в этой роли. Лена Хиди в фильме «Игра престолов» Эмилия Кларк сменила Хэмилтон и Хиди в роли Терминатор: Генезис.
 Во вступительной последовательности глаза Кэмерон становятся синими. Кэмерон — женщина T-900, и терминаторы известны своими красными глазами. Однако в «Терминатор 3: Восстание машин» терминатор T-X имела голубые глаза.
 Исходный код, который виден на экране в некоторых эпизодах, написан на Visual Basic.
 Немецкая телекомпания Pro7 переименовала шоу в «Терминатор: S.C.C.» потому что название было признано слишком длинным и чтобы избежать путаницы с немецкой знаменитостью / певицей Сарой Коннор.
 Томас Деккер — четвертый актер, сыгравший Джона Коннора, сменив Эдварда Фарлонга, Майкла Эдвардса и Ника Стала. Кристиан Бэйл взял на себя роль в Терминатор: Да придёт спаситель (2009), а Джейсон Кларк взял на себя роль в Терминатор: Генезис (2015).
 Не впервые Ширли Мэнсон играет робота. В музыкальном клипе «Garbage — The World Is Not Enough» она сыграла точную копию своего робота, которого настоящая Ширли Мэнсон убила и заняла ее место. В этой серии Кэтрин Уивер (Мэнсон), жидкометаллический терминатор Т-1001, заменила настоящую Кэтрин Уивер, генерального директора корпорации Zeira.
 В первой серии Кэмерон заявляет, что она прибыла из 2027 года. И Кайл Риз, и T-800, и T-1000, и T-101 прибыли из 2029 года, который был установлен в Терминаторе и «Терминатор 2: Судный день» , Очевидно, что Кэмерон была отправлена назад во времени в 1999 году, Джоном Коннором и Человеком Сопротивления за 2 года до того, как Кайл Риз, T-800, T-1000 и T-101 были отправлены обратно во времени
 В пилотной серии Сара, Джон и Кэмерон прибывают в 2007 году голыми в середине автострады. То же самое происходит с Сарой и Кайлом, когда они перемещаются в альтернативный 2017 год в Терминатор: Генезис.

Издание на DVD и Blu-Ray 
Первый сезон был выпущен в Северной Америке на DVD и Blu-ray 19 августа 2008 года, а позднее и в России на DVD, под названием «Терминатор: Битва за будущее».

Второй сезон был выпущен 22 сентября 2009 года в Северной Америке под названием «Terminator — The Sarah Connor Chronicles: The Complete Second Season» на двух различных вариантах носителей — DVD или Blu-Ray, а также вышел 16 ноября 2009 в Великобритании.

Примечания

Ссылки 

 Sarah Connor Chronicles — Большой раздел о телесериале на вики-проекте Terminator Wiki, посвященном всей вселенной Терминатора.

Телесериалы США, запущенные в 2008 году
Научно-фантастические телесериалы США
Программы телеканала Fox
Терминатор
Телесериалы о роботах
Фильмы о киборгах
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2009 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Мексико
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Экшен-телесериалы США
Телесериалы США о путешествиях во времени